Il singolare del Pekao Szczecin Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Victor Hănescu era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Oleksandr Nedovjesov ha battuto in finale Pere Riba 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Albert Montañés (primo turno)
 Pablo Andújar (quarti di finale)
 Guillaume Rufin (Secondo turno, ritiro)
 Thomaz Bellucci (ritiro)

  Diego Sebastián Schwartzman (semifinali)
  Dustin Brown (secondo turno)
  Oleksandr Nedovjesov  (Campione)
  Pere Riba (finale)
  Rik De Voest (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Pekao Szczecin Open 2013
ATP Challenger Tour 2013